Fuentes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfredo F. Fuentes
 Agustin Fuentes